David Dhawan (né en 1955), réalisateur et scénariste indien ;
 Sacha Dhawan (né en 1984), acteur anglais ;
 Varun Dhawan (né en 1987), acteur indien.